Chris Bailey peut désigner :
 Chris Bailey (1957-2022), chanteur australo-irlandais, membre fondateur du groupe australien The Saints ;
 Chris Bailey (née en 1972), joueuse américaine de hockey sur glace ;
 Chris Bailey (né en 1962), animateur américain.